Moraad El Kasmi is een Vlaamse acteur met Belgische en Marokaanse nationaliteit, bekend van de films Crimi Clowns (2013) en Broeders (2011) en ook restauranteigenaar van Mister Noodles in Antwerpen. El Kasmi ontvluchtte volgens de Vlaamse pers in 2018 naar Marokko.  Hij was een target van de Antwerpse drugsmaffia. Na zijn onderduiken werd zijn zaak meermaals beschoten en werd hij gezocht door de internationale politiedienst Europol.

Externe link 

 IDMb-profiel

Belgisch filmacteur
Vlaams acteur